Кривача — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Кривача (Билеча) — село в общине Билеча (Республика Сербская).

 Сербия
 Кривача (Голубац) — село в общине Голубац.
 Кривача (Лебане) — село в общине Лебане.
 Кривача (Лучани) — село в общине Лучани.